L2 steht für:
 L2, zweiter Lendenwirbel der Wirbelsäule
 L2-Dermatom, siehe Dermatom (Anatomie)
 L2, Lagrange-Punkt
 L2 (Betriebssystem)
 Haplogruppe L2 in Chromosomen
Level-2-Cache beim Hauptprozessor eines Computers, siehe Cache#Prozessor-Cache
 , Hilbertraum in der Mathematik, siehe Lp-Raum#Der Hilbertraum L2
 in der Schreibweise  einen Spezialfall davon, siehe Folgenraum
 Schicht (Layer) 2 in Computer-Netzwerken im OSI-Modell
 L2, IATA-Kurzbezeichnungdie für die US-amerikanische Frachtfluggesellschaft Lynden Air Cargo
 L2, Zweitsprache in der Linguistik
 Lineage II, Abkürzung für das MMORP-Spiel
 L2, zweiter Außenleiter in der Elektrotechnik
 Lehramtstyp 2, siehe Lehrerausbildung#Laufbahnausbildung mit Hochschulstudium

L 2 steht für:
 Pekoltia sp. L 2, Abkürzung für nicht beschriebene südamerikanische Welse der Gattung Loricariidae
 L 2, ehemaliges Marineluftschiff mit der Baunummer LZ 18
 Junkers L 2, deutscher Flugmotor
 Polikarpow L 2, sowjetisches Bombenflugzeug, siehe Polikarpow TB-2

Siehe auch:
 LII
 2L

L2